Dzmitry Viktaravitch Mialechka - en biélorusse :  - ou Dmitri Viktorovitch Melechko - en , et en anglais :  (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute avec le HK Iounost Minsk dans la Ligue d'Europe de l'Est de hockey sur glace. Il remporte le championnat et la Coupe de Biélorussie 2002 ainsi que la Ligue d'Europe de l'Est 2003 et 2004 avec le Keramin Minsk. Il découvre la Superliga 2005 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En février 2010, il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999||HK Iounost Minsk || Ligue d'Europe de l'Est || 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| HK Khimvolokno Mahiliow || Ekstraliga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2000-2001|| HK Iounost Minsk || Ligue d'Europe de l'Est || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Keramin Minsk || Ligue d'Europe de l'Est || 31|| 8|| 3|| 11|| 10|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Keramin Minsk || Ekstraliga|| 22|| 7|| 3|| 10|| 6|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| HK Iounost Minsk || Ligue d'Europe de l'Est || 35|| 14|| 12|| 26|| 6|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Keramin Minsk || Ekstraliga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| Keramin Minsk || Ligue d'Europe de l'Est || 28|| 8|| 13|| 21|| 22|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Keramin Minsk || Ekstraliga|| 44|| 11|| 15|| 26|| 14|| 8|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2004-2005|| Keramin Minsk ||Ekstraliga|| 44|| 18|| 12|| 30|| 22|| 15|| 5|| 4|| 9|| 2
|-
| 2005-2006|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 15|| 8|| 23|| 16|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 45|| 12|| 5|| 17|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HK Spartak Moscou|| Superliga|| 48|| 5|| 8|| 13|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 24|| 1|| 3|| 4|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Dinamo Minsk|| KHL|| 15|| 2|| 1|| 3|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 52|| 11|| 10|| 21|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Keramin Minsk ||Ekstraliga|| 6|| 7|| 4|| 11|| 0|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Dinamo Minsk || KHL || 52|| 9|| 11|| 20|| 24|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 54|| 8|| 7|| 15|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 45|| 6|| 5|| 11|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL || 21|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 58|| 10|| 8|| 18|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL|| 59 || 4 || 4 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| HK Iounost Minsk || Ekstraliga|| 24|| 6|| 17|| 23|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en novembre 1982
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace